Thyreophora  („scutierii“, sau adesea numiți „dinozauri blindați“) este un grup de dinozauri ornithischian blindați care au trăit de la începutul Jurasicului până la sfârșitul Cretacicului pe aproape toate continentele.

Se caracterizează prin prezența armurilor corporale aliniate în rânduri longitudinale de-a lungul corpului. Exemplarele primitive aveau scuturi simple sau mici, în formă de chilă sau osteoderm, în timp ce exemplarele târzii au dezvoltat structuri mai elaborate, inclusiv vârfuri și plăci. Majoritatea thyreophora erau erbivore și aveau creiere relativ mici în raport cu mărimea corpului.

Thyreophora include diferite subgrupuri, inclusiv subordinele Ankylosauria și Stegosauria. La ambele subordine, membrele anterioare erau mai scurte decât cele posterioare, în special la stegozaure.

Clasificare
Thyreophora a fost numită pentru prima dată de Nopcsa în 1915. Thyreophora a fost definită ca o cladă de Paul Sereno în 1998, drept „toți genazaurii mai strâns legați de Ankylosaurus decât de Triceratops”. Thyreophoroidea a fost numită pentru prima dată de Nopcsa în 1928 și definită de Sereno în 1986, drept „Scelidosaurus, Ankylosaurus, cel mai recent strămoș comun al lor și toți urmașii săi”. Eurypoda a fost numit pentru prima dată de Sereno în 1986 și definit de acesta în 1998, sub numele de „Stegosaurus, Ankylosaurus, cel mai recent strămoș comun al lor și toți descendenții lor”. Cladograma de mai jos urmează o analiză din 2011 realizată de paleontologii Richard S. Thompson, Jolyon C. Parish, Susannah CR Maidment și Paul M. Barrett.

Note

Thyreophora